35-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А», высшая лига) проходил с января по март 1973 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 11-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграло московское «Динамо».

Система проведения чемпионата 
12 команд высшей лиги класса «А» провели двухкруговой турнир по туровой системе, по результатам которого определена итоговая расстановка мест. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со вторым призёром 1-й группы.

Высшая лига 

Высшую лигу покидает «Динамо» (Краснодар). Его сменит победитель турнира 1-й группы донецкий «Автомобилист». В переходных матчах свердловская «Уралочка» обыграла тульский «Пластик» и завоевала путёвку в высшую лигу сезона 1974 года.

1-я группа 
 1. «Автомобилист» Донецк
 2. «Уралочка» Свердловск
 3. «Аврора» Рига
 4. МОПИ Московская область
 5. «Спартак» Минск
 6. АДК Алма-Ата
 7. «Калев» Таллин
 8. «Буревестник» Фрунзе
 9. «Буревестник» Тбилиси
 10. «Электронас» Вильнюс
 11. «Хосилот» Душанбе
 12. «Захмет» Ашхабад

Призёры 
 «Динамо» (Москва): Лариса Андронова, Марионна Батутите, Лариса Берген, Людмила Булдакова, Ирина Ефремова, Людмила Олисова, Роза Салихова, Нина Смолеева, Татьяна Талина, Татьяна Третьякова, Зоя Юсова. Тренер — Гиви Ахвледиани.

 ЦСКА: Людмила Аксёнова,  Ирина Беспалова, Людмила Гуреева, О.Лещенко, М.Миловидова, Н.Паткина, Людмила Прокошина, Татьяна Родионова, Н.Уткина, Ольга Хохлова, Л.Чаусова. Тренер — Мирон Винер.

 «Искра» (Ворошиловград): Л.Белая, Н.Васичкина, Наталья Ерёмина, Лариса Иванова, Н.Колдобенко, О.Коновалова, Евгения Кузина, В.Лобанова, Л.Мелешко, Л.Шульгина. Тренер — Владимир Чернов.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1973 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1973 году